Темната дупка, или Тъмната дупка, е название на няколко пещери в България:
 Темната дупка (Карлуково)
 Темната дупка (Гара Лакатник)
 Темната дупка (Драгоман)
 Темната дупка (Две могили)
 Темната дупка (Чупрене)